Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1995 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Steffi Graf bat Arantxa Sánchez Vicario en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jana Novotná et Conchita Martínez.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1995
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1995
Tennis en juin 1995
Tennis en juillet 1995